Unconditional Love – singolo di Tupac Shakur
 Unconditional Love – singolo di Cyndi Lauper
 Unconditional Love – singolo di Donna Summer
 Unconditional Love – singolo degli Against Me!
 Unconditional Love – album di Glen Campbell
 Unconditional Love – film del 1999
 Insieme per caso (Unconditional Love) – film del 2002